La musique du jeu Final Fantasy VI est réalisée par Nobuo Uematsu.

Final Fantasy VI Original Sound Version
Bande originale du jeu Final Fantasy VI (Square) sur Super Famicom.

Fiche technique
Composé par : Nobuo Uematsu
Sortie : 
Référence : PSCN-5001/3 (NTT Publishing)

Liste des musiques

Kefka's Domain
Bande originale américaine du jeu Final Fantasy III(nom de Final Fantasy VI en Amérique du nord). Il contient les mêmes musiques que l'OSV japonais.

Sortie : 
Référence : SQ108 (Square)

Final Fantasy VI Grand Finale
Album arrangé du jeu Final Fantasy VI (Square) sur Super Famicom.

Fiche technique
Composé par : Nobuo Uematsu
Arrangé par : Shiro Sagisu, Tsuneyoshi Saito
Chanté par : Svetla Krasteva
Paroles : Yoshinori Kitase
Sortie : 
Référence : PSCN-5004 (NTT Publishing)

Final Fantasy VI Special Tracks
Album spécial du jeu Final Fantasy VI (Square) sur Super Famicom.

Fiche technique
Composé par : Nobuo Uematsu
Arrangé par : Nobuo Uematsu
Sortie : 
Référence : PSDN-6101 (NTT Publishing)

Final Fantasy VI Stars

Fiche technique
Composé par : Nobuo Uematsu
Sortie : 
Référence : N09D-023 (NTT / Polystar)

Piano Collections Final Fantasy VI
Album arrangé au piano du jeu Final Fantasy VI (Square) sur Super Famicom.

Fiche technique
Composé par : Nobuo Uematsu
Arrangé par : Shirou Satou
Joué par : Reiko Nomura
Sortie :  (édition originale),  (réédition)
Référence : PSCN-5005 (NTT Publishing - édition originale), NTCP-1003 (NTT Publishing - réédition)

Musique de Final Fantasy